Vršek může být:

 malý vrch, vrchol
 horní nebo vrchní část nějakého předmětu (na Moravě také víčko lahve – Šroubový nebo Korunkový uzávěr)
 vršek plavek – horní díl dvojdílných dámských plavek (bikiny), oblečení na horní polovinu těla (vršek x spodek)

název vrchu
 Gutský vršek – hora v Moravskoslezských Beskydech
 Vršek (496 m) – vrch Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod
 Vršek u Starého Vestce – svědecká hora v okrese Nymburk
 Vršek (572 m) – vrch v Křižanovské vrchovině, západně od Nové Říše, okres Jihlava
 Vršek (Roupovská pahorkatina, 472 m) (471,5 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Dlouhé Louky v okrese Plzeň-jih
 Vršek (Roupovská pahorkatina, 484 m) (484 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Ptenína v okrese Plzeň-jih

název lidského sídla nebo jeho části
 Čertův vršek – ulice v Praze v Libni
 Jánský vršek – ulice v Praze na Malé Straně
 Královský vršek – sídelní útvar v Jihlavě
 Malabárský vršek – vyvýšenina v Bombaji
 Pičínský vršek – osada na stejnojmenném vrchu v obci Pičín
 Vršek masných krámů, Masokrámský vršek, Řeznický vršek – historické názvy pro Radnické schody v Praze na Hradčanech
 Slunečný vršek – sídelní útvar na území Hostivaře v městské části Praha 15
 Suchý vršek – ulice v Praze 
 Školní vršek – ulice v Liberci
 Vršek (Jáchymov) – část města Jáchymov v okrese Karlovy Vary

název tunelu
 Tunel Vršek – tunel na chorvatské dálnici A6, dlouhý 868 m

chráněné území
 Slepičí vršek – přírodní památka u obce Lužnice v CHKO Třeboňsko
 Kozí vršek – přírodní památka u Vlkova v CHKO Třeboňsko

příjmení osob
 Petr Vršek – český herec

Související články 
svršek